Mirco Antenucci (Termoli, 8 september 1984) is een Italiaans voetballer die als aanvaller speelt. Hij ligt sinds 2019 onder contract bij SSC Bari.

Italiaans voetballer